Mlynář est un nom propre tchèque qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Zdeněk Mlynář (1930-1997), intellectuel tchèque qui s'est impliqué dans le combat
 Vladimír Mlynář (1966-), journaliste et homme politique tchèque.

Patronyme tchèque